Pietro Riva – allenatore di calcio e calciatore italiano
Pietro Riva – avvocato e politico italiano
Pietro Riva – mezzofondista italiano